Не бо́йся, я с тобо́й:

 Не бойся, я с тобой — приключенческая музыкальная комедия Юлия Гусмана, вышедшая в 1981 году.
 Не бойся, я с тобой — альбом российской группы «Руки Вверх!», выпущенный в 2001 году.
 Не бойся, я с тобой! 1919 — приключенческая музыкальная комедия Юлия Гусмана, вышедшая в 2011 году.